Heysen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heysen (1877–1968), australischer Maler deutscher Herkunft
 Nora Heysen (1911–2003), australische Malerin und Tochter von Hans Heysen

Siehe auch:

 Heysen Trail, Fernwanderweg in South Australia